Els selli (en grec antic Σελλοί) que Homer diu que eren intèrprets de Zeus, i els descriu com a "homes de peus sense rentar, que dormien a terra", semblen haver estat una tribu molt antiga que vivia a l'Epir. Píndar els anomena Helli, i al seu país li diu Hel·lòpia.

Hesíode diu que vivien en un país de terra fèrtil i riques pastures, on es trobava l'oracle de Dodona. Aristòtil diu que eren dels grups d'hel·lens més antics, i que el diluvi del que es va salvar Deucalió, es va produir en aquest districte. No se sap la font d'Aristòtil, ja que la mitologia grega diu que Deucalió vivia a Tessàlia. Heròdot parla de que l'oracle l'interpretaven les Pelèiades, dues o tres dones que al seu temps havien substituït als selli. Probablement es van introduir aquestes dones en un moment en què el primitiu oracle de Zeus va ser complementat pel culte a Dione, consort de Zeus i molt relacionada amb ell en els cultes primitius.

Referències 

Grups hel·lènics